Атриско има више значења:

 Атриско (Копала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Атриско (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику